Stapleford ist die Bezeichnung für:

Orte in England
 Stapleford (Cambridgeshire)
 Stapleford (Devon)
 Stapleford (Hampshire)
 Stapleford (Hertfordshire)
 Stapleford (Leicestershire)
 Stapleford (Lincolnshire)
 Stapleford (Nottinghamshire)
 Stapleford (Wiltshire)
 Stapleford Abbotts, Essex
 Stapleford Tawney, Essex

Sonstige geografische Objekte
 Stapleford Aerodrome, allgemeiner Flugplatz in Essex
 Stapleford (Simbabwe), Ort in Stapleford

Personen
 Harvey Stapleford (1912–1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Sally-Anne Stapleford (* 1945), britische Eiskunstläuferin